Laredo, város az Amerikai Egyesült Államokban, Texas államban
Laredo, kisváros, egyben egy község Spanyolországban, Kantábria autonóm közösségben
Nuevo Laredo, város Mexikó északkeleti részén, Tamaulipas államban, az Amerikai Egyesült Államok határánál.